Die 158. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  158. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  158. Infanterie-Division (Frankreich), 1915–1917 
  158ª Divisione fanteria “Zara”, 1941–1943

Liste militärischer Divisionen nach Nummern